Steinsberg ist ein Ortsname:
 Steinsberg (Rheinland-Pfalz), Gemeinde im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Steinsberg, früherer deutscher Name der Gemeinde Ardez im Kreis Sur Tasna, Bezirk Inn des Schweizer Kantons Graubünden

 Steinsberg (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Steinsberg (Isen), Ortsteil des Marktes Isen, Landkreis Erding, Bayern
 Steinsberg (Regenstauf), Ortsteil des Marktes Regenstauf, Landkreis Regensburg, Bayern

Steinsberg ist ein Burgenname:
 Burg Steinsberg, der Name einer Stauferburg beim Dorf Weiler der Stadt Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg, auf dem eponymen Berg
 Ruine Steinsberg, der Name einer Burgruine in der Gemeinde Ardez

Steinsberg ist ein Bergname:
 Steinsberg (Kraichgau), vulkanischer Härtling beim Dorf Weiler der Stadt Sinsheim im Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Steinsberg ist ein Nachname:
 Karl Franz Guolfinger Ritter von Steinsberg

außerdem:
 Steinsberg (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet im Rhein-Neckar-Kreis in Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Steinberg